Marzana – comune dell'Istria (Croazia)
Marzana – frazione di San Miniato in provincia di Pisa (Italia)
Marzana - l'unica frazione di Ucria in provincia di Messina (Italia)
Marzana – frazione di Verona (Italia)